Hierba del escorpión puede referirse a:
 el nombre común de la planta Coronilla scorpioides; o
 el nombre común de la planta Scorpiurus muricatus.